L'édition 2002 du tournoi de tennis de Hambourg se déroule du 13 au  sur terre battue en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Roger Federer remporte l'épreuve en simple, Mahesh Bhupathi et Jan-Michael Gambill celle en double.

Faits marquants

Dénomination 
Le tournoi abandonne la précision Series, l'édition se nomme ainsi Tennis Masters Hamburg.

Forfaits 
Andre Agassi, numéro 3 mondial et vainqueur du tournoi de Rome la semaine précédente, déclare forfait juste avant le début du tournoi pour se préserver en vue de Roland-Garros. Il est remplacé par Fernando Meligeni.

De même, Greg Rusedski renonce à participer en raison d'une blessure à la cheville et est remplacé par Attila Savolt.

Lauréats 
Roger Federer remporte son  en simple en battant en finale Marat Safin. Il s'agit du  et du  sur terre battue en carrière du Suisse. Il soulève son  de la saison.

En double, Mahesh Bhupathi et Jan-Michael Gambill remportent leur  ensemble en battant en finale les tenants du titre Jonas Björkman et Todd Woodbridge. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hambourg
 Tournoi de tennis de Hambourg (WTA 2002) (tournoi féminin)
 Saison 2002 de l'ATP
 Tournois ATP Tennis Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2002
Tennis masculin en 2002
Sport en Allemagne en 2002
Tennis en mai 2002